Ethel Larcombe ha battuto in finale Elizabeth Ryan 6-3, 6-2 nel torneo preliminare, ma la detentrice del titolo Dorothea Lambert Chambers ha battuto Ethel Larcombe 7-5, 6-4 nel challenge round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1914